Schweben steht für:

 das Verharren eines Körpers auf konstanter Höhe, siehe Statischer Auftrieb
 technische Verfahren zum Halten eines Objektes, siehe Levitation (Technik)
 eine Platzierungsart von Wappenfiguren, siehe Schwebend (Heraldik)
 Schweben (Flieden), Ortsteil der Gemeinde Flieden, Hessen, Deutschland

Siehe auch:
 Schweb
 Schwebung